Укё ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 203 368 человек, плотность населения — 697 чел / км ².

Название 
Название происходит от местности Укё, располагавшейся на западе средневекового Киото. «Укё» дословно означает «правая столица» — то есть территория Киото, которая находится по правую руку от императора, сидящего в Северном дворце столицы, лицом на юг.

История 
 1 апреля 1931 — образован городской район Укё на основе ряда населённых пунктов уезда Кацуно, присоединённых к городу Киото: деревни Сага, села Удзумаса, села Ханадзоно, села Саиин, села Умэдзу, села Кёгоку, села Умэгахата, села Мацуо, села Кацура и села Каваока.
 1 декабря 1950 — село Оэ уезда Отокуни вошло в состав района Укё.
 1 ноября 1959 — село Охарано уезда Отокуни вошло в состав района Укё.
 1 октября 1976 — выделен район Нисикё из состава района Укё. Территория бывших деревень Мацуо, Кацура, Каваока, Оэ и Охарано передана району Нисикё.
 1 апреля 2005 — деревня Кэйхоку уезда Кита-Кувада вошла в состав района Укё.

Достопримечательности 
 Рёан-дзи
 Нинна-дзи

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото